Пан Дуро има више значења:

 Пан Дуро (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пан Дуро (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику